Alleroi (russisch ; tschetschenisch , Jallaroy) ist der Name folgender Dörfer in der Republik Tschetschenien (Russland):
 Alleroi (Kurtschalojewski), im Kurtschalojewski rajon
 Alleroi (Noschai-Jurtowski), im Noschai-Jurtowski rajon